Albemarle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Albemarle Lake (East Carroll Parish, Louisiana)
 Albemarle Lake (Issaquena Parish, Louisiana)
 Albemarle Lake (East Carroll County, Mississippi)
 Albemarle Lake (Issaquena County, Mississippi)